Coquetel Molotov - artefato incendiário
Vyacheslav Mikhailovich Molotov - político soviético
Molotov (banda) - do México

Desambiguação